Чемпионат Египта по футболу 1988/1989 — 33-й чемпионат Египта, проходивший с 16 сентября 1988 года по 24 марта 1989 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1988/1989 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1988/1989 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1988 году
1989 год в Египте